A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi egyéni kard versenyszámát 2021. július 24-én rendezték. Az aranyérmet a magyar Szilágyi Áron nyerte. Decsi Tamás és Szatmári András a legjobb 32 között kiesett.

Eredmények 
A versenyt egyenes kieséses rendszerben, 36 versenyzővel bonyolították le.

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források 

Sportágak a 2020. évi nyári olimpiai játékokon